Куте могу бити:

 Куте (Купрес), насељено мјесто у општини Купрес, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Куте (Прозор-Рама), насељено мјесто у општини Прозор-Рама, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Куте (Фоча-Устиколина), насељено мјесто у општини Фоча-Устиколина, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Куте (Горњи Вакуф-Ускопље), насељено мјесто у општини Горњи Вакуф-Ускопље, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ